Can Font, veïnat al municipi de Santa Pau (la Garrotxa)
 Can Font (Borredà), casa al nucli de Borredà (Berguedà)
 Can Font (Canet de Mar), casa a Canet de Mar 
 Can Font (Castellar del Vallès)
 Can Font (Castellgalí)
 Can Font (la Cellera de Ter), casa a la Selva
 Can Font (Llagostera), masia 
 Can Font (Lloret de Mar), edifici al municipi de Lloret de Mar (Selva) 
 Can Font (Santa Pau), masia de Santa Pau
 Can Font (Sitges) Can Font (Verges) Can Font (Vilanova i la Geltrú), edifici de factura neoclàssica al municipi de Vilanova i la Geltrú (el Garraf) 
 Can Font de Cirerencs, veïnat de masies disperses al municipi de Castellgalí (el Bages) 
 Can Font de Gaià, masia a Terrassa (Vallès Occidental) 
 Can Font de l'Alzinar, mas al municipi de Sant Llorenç d'Hortons (l'Alt Penedès)
 Can Font Rosada, masia d'Esparreguera
 Jaciment de Can Font'''